Oconee – rzeka w stanie Georgia
Miejscowości w USA:
 Oconee – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Washington
 Oconee – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
Gminy w USA:
 Oconee (ang. Oconee Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Oconee (ang. Oconee Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Platte
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oconee (ang. Oconee County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Oconee (ang. Oconee County) – w stanie Karolina Południowa